Øse kan have flere betydninger:
Øse (Varde Kommune) – landsby beliggende cirka ni kilometer øst for Varde.
Øse (redskab) – et redskab
Øse Sogn – sogn i  Varde Kommune
Øse Kirke – kirke beliggende i  Varde Kommune